Андре́й Ю́рьевич Королёв (род. 2 июня 1976, Пермь) —  заслуженный путешественник России, президент федерации спортивного туризма Пермского края, мастер спорта России по спортивному туризму.

Четырёхкратный чемпион России и стран СНГ по спортивному туризму, победитель международных чемпионатов и конкурсов по спортивному туризму, руководитель экспедиционного проекта «Полюса недоступности Земли», лауреат Строгановской премии, кандидат географических наук, доцент кафедры туризма географического факультета ПГНИУ.

Биография

Образование 
Учился в школе №112 Перми. После окончания школы в 1991 году обучался в биологическом классе лицея № 2 при ПГУ (ныне ПГНИУ), который закончил в 1993 году, и поступил в Пермскую государственную сельскохозяйственную академию. В 1999 году закончил зооветеринарный факультет, после чего работал в ПГСХА старшим преподавателям кафедры внутренних незаразных болезней.

С 2004 года по настоящее время работает доцентом на кафедре туризма географического факультета ПГНИУ.

В 2007 году окончил аспирантуру, а в 2010 году в Перми защитил кандидатскую диссертацию "Эталонные маршруты и оценка туристских возможностей горных территорий". В 2013 году получил научное звание доцент.

Туристическая деятельность 
Начал заниматься туризмом в 15 лет. Сначала сплавлялся по рекам Прикамья и хребтам вблизи них. Затем —  Кавказ и Полярный Урал. Со временем сложность маршрутов возрастала, постепенно сформировалась собственная команда.

За свою спортивную карьеру путешественник посетил: Урал (Южный, Средний, Северный, Приполярный, Полярный), Восточный и Западный Саян, Алтай (Российский и Монгольский), Кавказ, Тянь-Шань, Памир, Камчатка, Китайский Памир, плато Путорана, Кунь-Лунь, Тибет, Перуанские Анды, Аргентинские Анды, Новая Зеландия, Австралия, Гренландия, Восточная Африка, Аляска, Антарктида, Мадагаскар .

Общее количество походов — более 100. 14 из них имеют категорию максимальной шестой сложности.

Многократно публиковался в международных изданиях: «National Geographic», «National Geographic Traveler», «GEO» и других. Регулярно публикуется в центральных изданиях разной направленности.

Под руководством Андрея Королева совершили спортивные путешествия 1–2 категории около 1000 человек, из них 400 человек получили спортивные разряды, многие становились чемпионами Пермского края и России.

В 2016 году стал лауреатом международного фестиваля горных и приключенческих фильмов «Вертикаль» в Москве в номинациях "Путевые заметки, очерки, дневники" и "Иллюстрированные издания".

Награды 
 В 2010 году награждён почётным знаком «Заслуженный путешественник России».
 В 2014 году был выдвинут и получил Строгановскую премию за выдающиеся достижения в спорте.

Спортивные достижения 
 1998 год. Открытие нового туристского района для лыжного туризма на Центральном Тянь-Шане, в массиве Ак-Шийрак. Впервые совершено восхождение на вершину 5050 м, которую назвали пик Пермь.
 2000 год. Зимнее пересечение Памира на лыжах с севера на юг, от Алайской долины до реки Бартанг, по ледникам Федченко, Витковского, Грум-Гржимайло и др. Совершена первая попытка зимнего восхождения на пик Революции. Впервые пройден перевал категории трудности 3А-3Б через Язгулемский хребет.
 2001 год. Лыжное путешествие на Монгольском Алтае и Южно-Чуйском хребте. Второе зимнее посещение этого туристского района, впервые совершено зимнее восхождение на узловую вершину Таван-Богдо-Ула, 4082 м, впервые пройдено несколько перевалов, и совершено второе зимнее восхождение на гору Найрамдал, 4374 м.
 2005 год. Пересечение Кунь-Луня и Тибета на велосипеде. Полное первопрохождение маршрута, открытие нового туристского района — полюса недоступности Евразии —  плато Чангтан, на Северном Тибете. Впервые в мировом туризме в едином автономном маршруте был пересечён Кунь-Лунь и Тибет с севера на юг, от пустыни Такла-Макан до бассейна реки Брахмапутра. Впервые в велотуризме был преодолён перевал высотой 6000 м. Протяжённость маршрута 2500 км, 49 ходовых дней, преодолено 53 перевала, большинство из которых впервые, средняя высота ок. 4800 м.
 2006 год. Первое официальное спортивное путешествие в Перуанских Андах, открытие нового туристского района и полное первопрохождение маршрута. Впервые российские путешественники достигли истока Амазонки, впервые поднялись на вершину, прямо над истоком, которой дали название "Пик Пермь" (оригинальное наименование горы — "Cerro Huaitano"), 5500 м, 2Б к.т. Подъём на один из высочайших потухших вулканов Земли – Невадо-Коропуну, 6500 м. Совершено восхождение на высшую точку Южного и Западного полушария Земли —  гору Аконкагуа, 6962 м.
 2007 год. Осуществлены научно-спортивные экспедиции в Австралии и Новой Зеландии. Также была попытка восхождения на гору Музтаг-Ата, 7546 м, китайский Памир. Удалось подняться до высоты 7200 м, откуда спустился на горных лыжах (рекорд Пермского края).
 2009 год. Впервые в мире осуществлено пересечение центральной части Кунь-Луня и Тибета с запада на восток, посвящённое 170-летию со дня рождения Н. М. Пржевальского. Полное первопрохождение маршрута, протяжённостью 1518 км. Продолжительность — 36 ходовых дней. Пройдено 44 перевала, большинство из которых впервые. Исследован узел оледенения горы Улуг-Музтаг, и в нём впервые совершены восхождения на 2 вершины: 6200 м — назван "Пик Пржевальского" и 6100 м – назван "Пик Роборовского". Также впервые в едином автономном маршруте соединены два узла оледенения: Улуг-Музтаг и Шапка Мономаха.

 2010 год. Попытка пересечения Гренландии на лыжах, посвящённая 150-летию со дня рождения Фритьофа Нансена. Это одно из первых официально заявленных спортивных путешествий в Гренландии. Был открыт новый туристский район, совершено первопрохождение нескольких перевалов и вершин.
 2011 год. Впервые совершено велосипедное восхождение на высшую точку Африки — гору Килиманджаро, 5895 м. Также впервые едином автономном маршруте Кунь-Лунь, Тибет и Гималаи были пересечены с севера на юг с прохождением через полюс недоступности Евразии.
 2013 год. Восхождение на гору Мак-Кинли — высшую точку Северной Америки высотой 6194 м.
 2014 год. Пермские учёные за неполные два месяца экспедиции преодолели 2500 км на средней высоте 5000 м над уровнем моря, надеясь покорить вершину «Шапки Мономаха» (6800 м) и изучить необитаемые территории Тибета. На "Шапку Мономаха" не дал подняться китайский спецназ, депортировавший учёных из данного района, в связи с чем был пройден  другой маршрут по восточному Тибету.
 2015 год. Экспедиция по Саянским горам. Маршрут проходил через самые труднодоступные места Южной Сибири —  Тофаларию. За 29 дней экспедиции было преодолено свыше 550 км и открыто 15 географических объектов. Самый высокий и красивый перевал получил имя «100-летие Пермского университета». Также в 2015 году принял участие в первой российской метеоритной экспедиции в Антарктиду.
 2016 год. Установка на одной из самых высоких точек США, пике Уитни (4 418 метров), флага ПГНИУ в день празднования столетнего юбилея университета с осуществлением в режиме реального времени видеотрансляции события.
 2017 год. Преодоление 1600 километров вело-лыжной экспедиции по Аляске. Экспедиция была осуществлена для укрепления дружбы России и США, в честь 150 летия покупки Аляски и 75-летия лендлиза.

Избранные научные труды

Книги и учебные пособия 
 Тайны неизведанных гор // Продюсерский центр «Траектория». Пермь, 2016. 
 Тайны полюсов недоступности // Продюсерский центр «Траектория». Пермь, 2015. 
 Жизнеобеспечение в активном туризме. Учебное пособие. Пермь: ПГУ, 2011.
 Техника и технология активного туризма.  Учебное пособие. Пермь: ПГУ, 2011.
 Эталонные маршруты и оценка туристических возможностей горных территорий // Издательство Пермского университета, 2010. 261 с.
 Памир: возможности спортивного туризма // Издательство Пермского университета, 2006. 183 с.
 Нарушение обмена веществ у животных. Учебное пособие. Пермь: ПГУ, 2005 (с грифом министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ).

Публикации 
 Снега США // GEO. 22.05.2014.
 Обитаемый остров // Traveler. Апрель-май 2013. С. 70–82.
 Обитаемый остров: путешествие на Мадагаскар // National Geographic Россия. 25.06.2013.
 Ледяной остров // GEO. 23.04.2013.
 Миссия выполнима // GEO. 12.02.2013.
 Полюс недоступности Евразии // GEO. 18.01.2012.
 В Тибет на велосипеде // National Geographic Россия. Июль-август 2011. С. 96–103. Анонс. Полный текст.
 Зырянов А. И., Королёв А. Ю. Туристское районирование горных территорий [1] // Вестник Московского университета. Сер. 5. География. 2009. № 6. С. 19–25.
 На пределе возможностей // National Geographic Россия. № 69. Июнь 2009. С. 46–50.
 Зырянов А. И., Королёв А. Ю. Эталонные туристские маршруты: географический аспект // Вестник национальной академии туризма. СПб., 2008. № 8. С. 53–57.
 По Тибету на велосипедах  // National Geographic Россия. № 7 (34). Июль 2006.

Примечания

Источники 
О нём:
 Андрей Королёв. Страница автора Geo // GEO.
 Королёв Андрей Юрьевич // Пермское землячество.

Публикации 
 Касьянова Н. Видели касаток и гостили у индейцев: пермский путешественник Андрей Королёв  — об экспедиции на Аляску // 59.ru. 29.05.2017.
 Пермский учёный отправляется в экспедицию по Аляске // Вести.ru. 22.03.2017.
 Третьяков С. Пермяк Андрей Королёв собирается покорить горы Северной Америки на велосипеде // Комсомольская правда. 16.03.2016.
 Артамонов М. Пермский путешественник Андрей Королёв вернулся с покорённого полюса недоступности // Новый Компаньон. 30.09.2015.
 Путешественник Андрей Королёв о своих самых сложных экспедициях // Пермская трибуна. 09.11.2015.
 Комалутдинова А. Знаменитый пермский путешественник Андрей Королёв написал книгу «Тайны неизведанных гор» // Chitaitext.ru. 20.09.2016.
 Орлова Т. В честь 100-летия ПГНИУ путешественник Андрей Королёв поднял флаг вузе на пике Уитни // 59i.ru, 16.10.2016.
 Команда пермского путешественника Андрея Королёва продолжает экспедицию по США // Business Class. 29.09.2016.
 Пермский путешественник Андрей Королёв будет искать метеориты в Антарктиде // Эхо Москвы – Пермь. 09.12.2015.
 Шнайдер М. Пермский путешественник отправится в Антарктиду искать метеориты // Комсомольская правда. 09.12.2015.
 Пермские путешественники во главе с доцентом географического факультета ПГНИУ Андреем Королёвым завершили экспедицию к полюсам недоступности на Тибете  // Звезда. 24.10.2014.
 Михеенко Д. Пермский путешественник Андрей Королёв совершит восхождение на вершину Шапки Мономаха, куда ещё не ступала нога человека // Комсомольская правда. 12.08.2014.
 Путешественник Андрей Королёв: полюс недоступности Земли — в Пермском крае // Аргументы и факты. 20.05.2011.

Видео 
 Андрей Королёв — лауреат Строгановской премии Пермского землячества // YouTube. Пермское землячество. 2.07.2017.
 Гуляев Е., Пепеляев С. Пермский учёный Андрей Королёв путешествует по Аляске // Рифей Пермь, 04.05.2017.
 Покорение Аляски // YouTube. RifeyTV. 04.05.2017.
 О книге "Тайны полюсов недоступности" — Андрей Королёв, путешественник // YouTube. PermLIVE. 18.11.2016.
 Доцент Андрей Королёв поздравил ПГНИУ с высоты 4 418 метров // YouTube. ПГНИУ. 18.10.2016.
 Пермский путешественник Андрей Королёв привёз из Антарктиды метеориты // YouTube. Ветта. 21.01.2016.
 Андрей Королёв, заслуженный путешественник России // YouTube. Урал-Информ Пермь. 11.06.2015

Аудио 
 Хакимов С. Программа "Ни дня без науки": Экспедиция в Антарктиду за метеоритами // Эхо Москвы – Пермь. 04.02.2016.

Заслуженные путешественники России
Географы России
Выпускники ПермГСХА
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели географического факультета Пермского государственного университета